Операция «Матадор»:

 Операция «Матадор» (1941) — действия великобританских войск в составе 11-й дивизии против японских оккупантов на территории Таиланда.
 Операция «Матадор» (2005) — операция морской пехоты США против позиций повстанцев в Анбаре.

Примечания